Anas Al Tikriti ;
 Barzan Al-Tikriti ;
 Oudaï Saddam Hussein al-Tikritin ;
 Qoussaï Saddam Hussein al-Tikriti ;
 Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikriti ;
 Watban Ibrahim al-Tikriti.